Delétraz ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Denis Delétraz (* 1963), Schweizer Automobilrennfahrer
 Louis Delétraz (* 1997), Schweizer Automobilrennfahrer